Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2007/2008.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 19 февраля 2008 года, а закончились 30 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 21 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Победителем стал «Манчестер Юнайтед».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 21 декабря 2007 года. Первые матчи были сыграны 19/20 февраля 2008 года. Ответные — 4/5 марта. Матч Интер — Ливерпуль был проведён 11 марта.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 14 марта 2008 года. Первые матчи были сыграны 1/2 апреля 2008 года. Ответные — 8/9 апреля.

|}

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 22/23 апреля 2008 года. Ответные — 29/30 апреля.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2007/08 состоялся 21 мая 2008 года в Москве на БСА «Лужники».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2007/2008